L'Entrada a Can Jalpí és una obra d'Arenys de Munt (Maresme) protegida com a Bé Cultural d'Interès Local.

Descripció 
Aquesta edificació fa de porta d'entrada de la finca de Can Jalpí, d'aquí fins a la casa-castell hi ha un passeig de plàtans. El seu estil correspon al mateix de l'edificació central, està fet com un castell. Té una part central oberta amb un arc rebaixat que fa de porta, i a cada costat hi ha una torre, aquestes torres estan emmerletades i acaben amb dues torretes circulars a dalt, en la part central hi ha una torre rectangular amb l'escut de la casa.

Referències 

Patrimoni monumental d'Arenys de Munt
Edificis d'Arenys de Munt
Portes de Catalunya